John Storey ist der Name folgender Personen:
* John Storey (Politiker) (1869–1921), australischer Politiker 
 John Storey (Schauspieler), Schauspieler 
 John Storey (Ruderer) (* 1987), neuseeländischer Ruderer 

Siehe auch:
 John Story